

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Podgajew – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Oporów 
 Podgajew – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Kłodawa

Zobacz też 
 Gajew